Totori (鳥取) je grad u Japanu u prefekturi Totori. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 201.727 stanovnika.

Zemljopis

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 201.727 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu